Arts martiens#Singles
Travail. Les Raisons de la colère
Bienvenue à Calais : Les raisons de la colère
Donald Trump : les raisons de la colère
 Roland Cayrol#Ouvrages